est la formule brute de plusieurs isomères.

 Acide aminé
 acide 2-aminobutanoïque ou acide alpha-aminobutyrique, numéro CAS , mélange d'énantiomères
 acide (2S)-2-aminobutanoïque ou acide l(+)-2-aminobutanoïque, numéro CAS 
 acide (2R)-2-aminobutanoïque ou acide d(–)-2-aminobutanoïque, numéro CAS 
 acide 3-aminobutanoïque ou acide bêta-aminobutyrique, numéro CAS , mélange d'énantiomères
 acide (3S)-3-aminobutanoïque, numéro CAS 
 acide (3R)-3-aminobutanoïque, numéro CAS 
 acide γ-aminobutyrique ou acide 4-aminobutanoïque ou GABA, numéro CAS 
 diméthylglycine ou acide 2-(diméthylamino)acétique, numéro CAS 
 acide 2-(éthylamino)acétique, numéro CAS 
 acide 2-(méthylamino)-2-méthylacétique, numéro CAS 
 acide 2-(méthylamino)-2-méthylacétique, numéro CAS 
 acide 2-amino-2,2-diméthylacétique, numéro CAS 
 acide 2-amino-2-éthylacétique, numéro CAS 
 acide 2-amino-2-méthylpropanoïque, numéro CAS 
 acide 3-aminoisobutyrique ou acide 3-amino-2-méthylpropanoïque, numéro CAS , racémique
 acide (2S)-3-aminoisobutyrique, numéro CAS 
 acide (2R)-3-aminoisobutyrique, numéro CAS 
 Ester
 2-aminoéthanoate d'éthyle, numéro CAS 
 2-(méthylamino)éthanoate de méthyle, numéro CAS 
 2-amino-2-méthyléthanoate de méthyle, numéro CAS 
 Composé nitro
 1-nitrobutane, numéro CAS 
 2-nitrobutane, numéro CAS 
  2-méthyl-2-nitropropane, numéro CAS 
 Nitrite
 nitrite de n-butyle, numéro CAS 
 nitrite de 1-méthylpropyle ou nitrite de sec-butyle, numéro CAS 
 nitrite de 2-méthylpropyle ou nitrite d'isobutyle, numéro CAS 
 nitrite de 1,1-diméthyléthyle ou nitrite de tert-butyle, numéro CAS